|-
| 179401 - ||  || 22 decembrie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 179402 - ||  || 20 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179403 - ||  || 22 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179404 - ||  || 17 decembrie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 179405 - ||  || 17 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179406 - ||  || 19 decembrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 179407 - ||  || 19 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179408 - ||  || 19 decembrie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 179409 - ||  || 20 decembrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 179410 - ||  || 20 decembrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 179411 - ||  || 18 decembrie 2001 || Apache Point || SDSS
|-
| 179412 - ||  || 18 decembrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 179413 - ||  || 19 decembrie 2001 || Apache Point || SDSS
|-
| 179414 - ||  || 7 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179415 - ||  || 10 ianuarie 2002 ||  || 
|-
| 179416 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Črni Vrh || Črni Vrh
|-
| 179417 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179418 - ||  || 8 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179419 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179420 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179421 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179422 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179423 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179424 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179425 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179426 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179427 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179428 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179429 - ||  || 11 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179430 - ||  || 12 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179431 - ||  || 8 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179432 - ||  || 8 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179433 - ||  || 8 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179434 - ||  || 8 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179435 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179436 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179437 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179438 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179439 - ||  || 8 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179440 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179441 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179442 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179443 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179444 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179445 - ||  || 13 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179446 - ||  || 13 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179447 - ||  || 13 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179448 - ||  || 13 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179449 - ||  || 13 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179450 - ||  || 14 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179451 - ||  || 14 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179452 - ||  || 14 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179453 - ||  || 14 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179454 - ||  || 14 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179455 - ||  || 14 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179456 - ||  || 14 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179457 - ||  || 14 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179458 - ||  || 14 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179459 - ||  || 10 ianuarie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 179460 - ||  || 11 ianuarie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 179461 - ||  || 8 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179462 - ||  || 12 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179463 - ||  || 9 ianuarie 2002 ||  || 
|-
| 179464 - ||  || 19 ianuarie 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 179465 - ||  || 18 ianuarie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 179466 - ||  || 19 ianuarie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 179467 - ||  || 18 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179468 - ||  || 19 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179469 - ||  || 22 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179470 - ||  || 23 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179471 - ||  || 23 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179472 - ||  || 23 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179473 - ||  || 17 ianuarie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 179474 - ||  || 20 ianuarie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 179475 - ||  || 21 ianuarie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 179476 - ||  || 21 ianuarie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 179477 - ||  || 21 ianuarie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 179478 - ||  || 21 ianuarie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 179479 - ||  || 3 februarie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 179480 - ||  || 3 februarie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 179481 - ||  || 8 februarie 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 179482 - ||  || 6 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179483 - ||  || 6 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179484 - ||  || 6 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179485 - ||  || 5 februarie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 179486 - ||  || 6 februarie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 179487 - ||  || 6 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179488 - ||  || 6 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179489 - ||  || 6 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179490 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179491 - ||  || 7 februarie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 179492 - ||  || 3 februarie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 179493 - ||  || 6 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179494 - ||  || 6 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179495 - ||  || 6 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179496 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179497 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179498 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179499 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179500 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-